Губський:

 Губський Богдан Володимирович (1963) — український політик.
 Губський Всеволод Іванович (1940—1995) — український вчений.
 Губський Едуард Федорович (1936) — український кінооператор.
 Губський Іван Кіндратович (1920—2009) — український художник і педагог.
 Губський Ігор Іванович (1954—2022) — український художник.
 Губський Юрій Іванович (1945) — український біохімік.
Губська
 Губська Олександра Никанорівна (1918—2003) — радянський та українській лікар-стоматолог, доктор медичних наук (1965), професор (1968).
Слов'янські прізвища